— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company, протянувшаяся от станции , расположенной в городе Митака,Токио до станции  в городе Тиба префектуры Тиба. Линия Использует пути линий Собу и Тюо.

Термин  обозначает то что по линии ходят местные поезда, что и отличает её от основной линии Тюо, по которой ходят скорые поезда на участке от станции Митака до станции  и основной линии Собу, по которой ходят скорые поезда на участке от станции  до станции Тиба.

Станции 

 За исключением некоторых экспрессов  и сезонных составов, все поезда останавливаются на всех станциях.
 Имеется сквозное сообщение с линией Тодзай на участках  –  (только утром и вечером) и Накано – .
 Информация по линиям, идущим параллельно, в соответствующих статьях Линия Тюо (Скорая) и Линия Собу (Скорая).

 Легенда
 ●: Останавливаются все составы
 ■: некоторые составы не останавливаются
 ▲: Все составы проезжают по выходным и праздникам
 ｜: Все составы проезжают

Подвижной состав 

Поезда базируются в Депо Митака.

Ныне используемый 
209-500 series 10-ти вагонные электрички (с декабря 1998)
E231 series 10-ти вагонные электрички (с февраля 2000)

Использованный в прошлом 
101 series электрички (с 1963 по ноябрь 1988)
103 series 10-ти вагонные электрички (с 1979 по март 2001)
201 series 10-ти вагонные электрички (с 1982 по ноябрь 2001)
205 series 10-ти вагонные электрички (с августа 1989 до ноября 2001)

Примечания

Ссылки 
 Линия Тюо-Собу (Japan Visitor)